portikusz, külső oldalán oszlopokkal vagy pillérekkel határolt, hátoldalán épülethez kapcsolódó fedett folyosó, előcsarnok; oszlopfolyosó 
portikusz, nagy méretű, sok oszlopos fedett reprezentatív tér; oszlopcsarnok
portikusz, a népi építészetben oszlopsorral vagy boltívekkel határolt, kifelé nyitott folyosó; tornác